Medea puede hacer referencia a:

Mitología 
Medea, en la mitología griega la hija de Eetes, rey de la Cólquida y de la ninfa Idía;

Teatro 
Medea, obra de teatro de Eurípides;
Medea, obra de teatro de Séneca;
Medea, obra de teatro de Reinaldo Montero;
Medea obra de teatro de Jean Anouilh;

Ópera 
Medea, tragedia lírica de Marc-Antoine Charpentier (1693);
Médée et Jason, tragedia lírica de Joseph François Salomon (1713);
Medea, ópera en tres actos de Luigi Cherubini (1797);
Medea in Corinta, ópera de Giovanni Simone Mayr (1813).
Medea, ópera de Saverio Mercadante (1851).
Médée, ópera de Zdeněk Fibich (1865).
Médée, ópera de Darius Milhaud (1939).
Medea, ópera de Mikis Theodorakis.
Freispruch für Medea, ópera de Rolf Liebermann.
Medea, ópera de Gordon Kerry (1990-1992).
Medeamaterial, ópera de Pascal Dusapin (1992).
Midea (2), ópera de Oscar Strasnoy (2000).

Cine 

Medea (1962), de Leopold Lindtberg.
Medea (1963), de Keve Hjelm.
Medea (1965), de Alex Minotis.
Medea, largometraje de Pier Paolo Pasolini, 1969.
Medea (1979), de Gogi Aleksidze y Elguja Jgenti.
Medea (1983, Løkkeberg), de Pål Løkkeberg.
Medea (1988), de Lars von Trier.
Medea (1989, Pavón), de José Pavón.
Medea (1989, Sherman),de Tomaso Sherman.
Así es la vida... / C'est la vie..., (1999) de Arturo Ripstein.
Medea 2, de Javier Aguirre Fernández (2006).
Medea Miracle (2007) de Tonino De Bernardi.
Medea (2009), de Natalia Kuznetsova.
Medea (2011), de Ha Kyun Jung.

Pintura 
Medea furiosa, cuadro del pintor romántico francés Eugène Delacroix;

Geografía 
Medea, una comuna italiana;
Médéa, una ciudad y provincia argelina;

Astronomía 
(212) Medea, asteroide n.º 212 descubierto por Johann Palisa el 6 de febrero de 1880;

Personas 
Medea Figner, famosa mezzo-soprano y luego soprano
Medea de Novara, actriz austríaca de cine
Medea Benjamin, activista política estadounidense;

Emisoras de radio 
Medea FM, una emisora de radio musical del Principado de Asturias (España).